Gangmaker (koek), soort koek/gebakje.
 Gangmaker (sport), in de sport is iemand die ervoor zorgt dat een wedstrijd snel verloopt.
 Gangmaker (wielrennen), iemand, veelal een motorrijder, die de wielrenner op gang helpt